Чумаки — п'єса Івана Карпенка-Карого

Чумаки — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Чумаки — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Чумаки — село, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Чумаки — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Чумаки — село, Донецька область, Старобешівський район
 Чумаки — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Чумаки — селище, Донецька область, Шахтарська міська рада
 Чумаки — селище у Миколаївському районі Миколаївської області

Чумаки — хутір у Старооскольському районі Бєлгородської області
 Чумаки — присілок, Удмуртія, Красногорський район

Див. також 
 Чумак
 Чумакове
 Чумацтво